Boschstraat (Breda)
Boschstraat (Maastricht)
Boschstraat (Zaltbommel)